Valu Zapata (nacida como Valentina Zapata, el 18 de marzo de 2002 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) es una actriz, cantante y bailarina de nacionalidad Argentina. Es conocida por su actuación en diferentes comerciales, obras de teatro y musicales. Interpreta el papel de "Lucy" en "Melody, La Chica del Metro" que estará disponible por Amazon Prime Video a partir del 22 de febrero del 2023.

Biografía

Nacida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina el 18 de marzo de 2002. Comenzó estudiando comedia musical a sus 7 años de edad en la academia de Reina Reech. Años después comenzó a tomar clases privadas de técnica vocal con reconocidos couchs como: Katie Viqueira y Marcelo Velasco. Luego mientras cursaba los estudios de bachillerato en un colegio católico, el reconocido director Ricky Pashkus la admitió en su Compañía de teatro musical juvenil en la que se formó con artista y participó en diversos espectáculos como "Ondulantes" un musical juvenil para toda la familia. 

A sus 15 años, gana una beca completa para participar en el Congreso Anual de Musicales y Operas Rock de Valeria Lynch, año 2017.

A sus 16 años, tiene la oportunidad de viajar a Nueva York y estudiar con los mejores profesores de la industria del teatro musical gracias al programa de estudios de Go Broadway, año 2019.

Al terminar el colegio secundario, audiciono para "Otro Mundo" la escuela de la reconocida productora Cris Morena, en la cual fue admitida con una beca completa. Actualmente se encuentra en su tercer año de la carrera artes escénicas.  

En 2020, realiza el casting para el proyecto "Melody, la serie" para Amazon Prime Video en el cual queda seleccionada para interpretar el papel de "Lucy".

Carrera como Actriz 
Teatro

 "Manon, un musical en dos tiempos" Dirección general: Gastón Marioni. (Teatro El Cubo, 2015)

"Ondulantes"' Libro de Eugenia Gil Rodríguez. Dirección general: Ricky Pashkus. Música de Hernán Matorra. (Galpón de Guevara, 2016)
"Problema, problemita, problemón" dirección general: Sebastian Waizer (Teatro Asterión, 2017)
"Amorados" Dirección general: Laura Minoldo y Daro Marques. Con la compañía estable de ISED. (Centro Cultural Borges, 2017)
"El Parador de Valeria" dirección general: Iara Grom y Gustavo Monje. Libro de Paula Schapiro. Muisca de Carlos Gianni (NUN teatro bar, 2017)
 "La Zapatera Prodigiosa" dirección general: Franz García Reynaldi. Música de Ángel Mahler. (Teatro El Vitral, 2019)
"Avaricia" dirección general: Gabriel Villalba y producción de Gabriel García. (Teatro Gargantua, 2022)
 "La Decisión" el musical. Dirección general: Fran Ruiz Barlett. Música original de Hernán Matorra. Producción de Otro Mundo y Cris Morena.

Comerciales

 Piensa en mi. Campaña otoño-invierno 2018.

 Manaos. Comercial para TV, quinceañera "manaos en tu fiesta" Protagónico 2018/19
 Chango Mas. Rol Grupal. 2022.
 Grido Helado Campaña para el mundial de futbol 2022.

TV
 Participación en programa "Pijama Party" de Disney Channel 
 Participación en programa "La Forma del mundo" de Paka Paka 
 "Melody la chica del metro" serie para Amazon Prime Video donde compartió reparto con César Bordón, Luis Machín, Marcela Morelo, Peto Menahem, entre otros actores.

Enlaces externos 
http://www.alternativateatral.com/persona207607-valu-zapata

https://ar.linkedin.com/in/valu-zapata-353838103?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://perumira.org/valu-zapata-actriz-cantante-bailarina-argentina/

https://valuzapata10.wixsite.com/valuzapata

https://martinwullich.com/avaricia-todas-contra-uno/

http://www.lasrosas.com.ar/portal/10-anos-de-go-broadway/

https://www.instagram.com/valuzapata/?hl=es